Les nombres associés à la surface des pays sont d'un ordre de grandeur tel que, en général, on ne parvient pas à s'imaginer la vraie signification des données aussi est-il utile de faire des comparaisons. Voici le Brésil et ses États en comparaison avec les plus grands pays et avec les pays de langue française dont la superficie est normalement plus familière aux lecteurs francophones. Toutes les données sont en kilomètres carrés. 

 

Ordre général: ordre décroissant des pays par superficie ; chaque État 
brésilien y est considéré comme un pays.

Les données numériques sont tirées de l'Almanach .

Géographie du Brésil